Гордъяр — название населённых пунктов в России:

 Гордъяр — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Гордъяр — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.